Miasto kur (ang. Chicken Town) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 23 grudnia 2011 roku na kanale teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o codziennym życiu czterech wielkomiejskich kur. Ptaki należą do przerażającej gospodyni, której muszą płacić haracz w postaci określonej liczby jaj. Kurom pomaga dzielny kogut imieniem Zino, który piejąc, zachęca je do pracy.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ – Master Film
Reżyseria: Agata Gawrońska-Bauman
Dialogi polskie: Wojciech Szymański
Dźwięk i montaż: 
 Jacek Osławski (odc. 1-17),
 Mateusz Michniewicz (odc. 18-39),
 Paweł Siwiec (odc. 18-39)
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Anna Gajewska – Wandzia
 Elżbieta Kijowska – Frania
 Magdalena Krylik – Jadzia
 Radosław Pazura – Kazik
 Anna Sroka – Lola
 Zbigniew Suszyński – Zygi
 Monika Węgiel – Bożenka
 Cezary Kwieciński – Bogdan
oraz:
 Jacek Król – 
 krokodyl #1 (odc. 1, 20, 30, 36-37),
 Zgrzytek (odc. 11-12)
 Paweł Szczesny – 
 krokodyl #2 (odc. 1, 20, 22, 30, 33, 34, 36-38),
 komentator (odc. 24),
 Mikołaj (odc. 39)
 Janusz Wituch –
 pluszowa małpka (odc. 2)
 Jacek Nachał (odc. 3, 14, 16-18, 23-27, 29, 36),
 policjant (odc. 22),
 koń (odc. 34)
 Klaudiusz Kaufmann – 
 papuga Fryderyk (odc. 6, 10-11, 15, 19-20, 22, 24, 34, 36),
 pracownik Jacka (odc. 14)
 Beata Jankowska-Tzimas – Marcysia (odc. 8, 17, 34, 39)
 Brygida Turowska-Szymczak – 
 łasica Alfreda (odc. 10, 13, 17, 29),
 jedna z kur biorących udział w wyścigu (odc. 29),
 krowa Kristine (odc. 35)
 Mikołaj Klimek –
 Włodek (odc. 14),
 Kogutman (odc. 15)
 Grzegorz Kwiecień – Jose (odc. 18, 25)
 Agata Gawrońska-Bauman – 
 jedna z kur biorących udział w wyścigu (odc. 29),
 suczka (odc. 33)
 Ewa Serwa
i inni

Teksty piosenek: Andrzej Brzeski
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol

Lektor: Grzegorz Kwiecień

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2011